A White Lie – film del 1909 prodotto dalla Centaur Film Company
 A White Lie – film del 1912 diretto da Thomas H. Ince
 A White Lie – film del 1912 prodotto dalla Nestor Film Company